Burrow Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burrow Mountain (Arkansas)	
 Burrow Mountain (Oklahoma)	

Siehe auch:
 Burro Mountain